Madariaga est un nom d'origine basque. Composé de madari (poire) et du suffixe -aga (lieu) et qui signifie « poireraie » ou  « plantation de poiriers ».

Patronyme 

 Francisco Javier Solana de Madariaga, homme politique, physicien et diplomate espagnol ;
 Joaquín Madariaga (1799–1848), soldat et homme politique argentin ;
 José Cortés de Madariaga (né en 1766), patriote d'Amérique du Sud ;
 Juan Madariaga (1809–1879), général argentin qui a participé aux guerres civiles du  ;
 Julen Madariaga, homme politique et de droit basque espagnol, cofondateur de l'ETA en 1959 ;
 Modesto Madariaga (1904–1974), mécanicien de l'aviation espagnole ;
 Raul Madariaga, professeur de sismologie à l'Ecole Normale Supérieure de Paris ;
 Salvador de Madariaga (1886–1978), ingénieur, journaliste, diplomate, écrivain, homme d'État espagnol et pacifiste.

Toponyme 

 General Juan Madariaga, ville de la province de Buenos Aires, Argentine
 General Madariaga, partido située sur la côte atlantique de la province de Buenos Aires en Argentine ;
 Madariaga, quartier de la commune de Deba ;
 Madariaga, quartier de la commune d'Azkoitia.

Patronyme basque
Toponymie basque